Der Rajon Welyka Nowosilka (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon, welcher 1923 gegründet wurde, hatte eine Fläche von 1900 km² und eine Bevölkerung von etwa 40.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Siedlung städtischen Typs Welyka Nowosilka.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Wolnowacha.

Geographie 
Der Rajon lag im Westen der Oblast Donezk, er grenzte im Nordosten an den Rajon Pokrowsk, im Osten an den Rajon Marjinka, im Südosten an den Rajon Wolnowacha, im Süden an den Rajon Rosiwka (in der Oblast Saporischschja), im Südwesten an den Rajon Huljajpole (Oblast Saporischschja), im Nordwesten an den Rajon Pokrowske (in der Oblast Dnipropetrowsk) sowie im Westen an den Rajon Meschowa (Oblast Dnipropetrowsk).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Wowtscha, Suchi Jaly (Сухі Яли) und Mokri Jaly (Мокрі Яли) mit dessen Nebenfluss Schajtanka (Шайтанка), das Gebiet liegt zwischen dem Asowschen Hochland im Nordwesten und Westen und dem Bereich der Donezplatte im Osten, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 110 und 180 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde sowie 16 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 51 Dörfer
 15 Ansiedlungen

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Welyka Nowosilka
Rajon Wolnowacha
Aufgelöst 2020